USS Atlanta je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Atlanta (1861) 
 USS Atlanta (1884) 
 USS Atlanta (CL-51) 
 USS Atlanta (CL-104) 
 USS Atlanta (SSN-712)

Atlanta